Contagious é o segundo álbum demo da banda estadunidense de rock cristão Third Day, lançado em 1994. Como no disco anterior, apresenta algumas faixas que seriam editadas no primeiro álbum de estúdio da banda, Third Day.

Para gravar o disco, foram investidos três mil dólares pela banda, uma quantia que seus membros haviam juntado no ano anterior. O trabalho foi gravado no Furies Studios na Geórgia e foram produzidas mil cópias em CD e mil em fita cassete. A foto do encarte é uma foto antiga do irmão mais velho de Tai Anderson, quando ele era criança.

Faixas 

Álbuns de 1994
Álbuns de Third Day
Álbuns de rock cristão